Java har flere betydninger:

 Java (ø) – en ø i Indonesien.
 Java (programmeringssprog) – et programmeringssprog.
 Java (platform) – en softwareplatform.
 Java (kaffe) – en kaffeplantesort.
 Java (spil) – et brætspil af designertypen.

Se også 
 Jawa